|-
| 132301 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132302 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132303 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132304 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132305 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132306 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132307 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132308 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132309 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132310 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132311 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132312 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132313 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132314 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132315 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132316 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132317 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132318 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132319 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132320 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132321 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132322 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132323 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132324 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132325 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132326 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132327 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132328 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132329 - || || 7 d'abril, 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 132330 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132331 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132332 - || || 3 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132333 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132334 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132335 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132336 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132337 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132338 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132339 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132340 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132341 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132342 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132343 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132344 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132345 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132346 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132347 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132348 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132349 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132350 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132351 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132352 - || || 5 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132353 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132354 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132355 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132356 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132357 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132358 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132359 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132360 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132361 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132362 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132363 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132364 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132365 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132366 - || || 8 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132367 - || || 8 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132368 - || || 8 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132369 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132370 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132371 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132372 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132373 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132374 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132375 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132376 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132377 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132378 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132379 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132380 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132381 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132382 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132383 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132384 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132385 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132386 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132387 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132388 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132389 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132390 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132391 - || || 9 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132392 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132393 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132394 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132395 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132396 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132397 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132398 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132399 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132400 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2